Désiré Hyacinthe Berthoin (1855-1922) évêque d'Autun ;
Georges Berthoin (1925-), haut fonctionnaire et diplomate français ;
Jean Berthoin (1895-1979), homme politique français. 
Homonymie de patronyme